Frank Dillane – attore e musicista britannico
 Stephen Dillane – attore britannico
 Ultan Dillane – rugbista a 15 francese